Бра́тская епа́рхия — епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы в северной части Иркутской области (в границах Бодайбинского, Братского, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского и Усть-Кутского районов). Входит в состав Иркутской митрополии.

История 
6 апреля 1883 года в помощь Иркутским епископам было учреждено Киренское викариатство, тем не менее епископы Киренские постоянно проживали не в Киренске, а в Вознесенском монастыре города Иркутска.

В сентябре 2011 года во время визита Патриарха Кирилла в Иркутскую епархию к нему обратились архиепископ Иркутский и Ангарский Вадим (Лазебный) и губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев с просьбой учредить ещё одну епархию на территории Иркутской области, которую предложили назвать Братской и Усть-Илимской.

5 октября 2011 года путём выделения из состава Иркутской епархии в границах вышеназванных районов Иркутской области была учреждена Братская епархия. 6 октября 2011 года Братская епархия была включена в состав новообразованной Иркутской митрополии.

Архиереи 
 Максимилиан (Клюев) (18 декабря 2011 — 26 декабря 2019), до 19 декабря 2022 года — 
 Константин (Мануйлов) (с 19 декабря 2022 года)

Благочиния 
На конец 2022 года епархия разделена на 6 церковных округов:
 1-е Братское благочиние
 2-е Братское благочиние
 Казачинско-Ленское благочиние
 Нижнеилимское благочиние
 Усть-Илимское благочиние
 Усть-Кутское благочиние

Примечания

Ссылки 
 Братская епархия на сайте Патриархия.ru. 
 Братск православный — старый сайт Братской епархии. .

Епархии Русской православной церкви
Организации, основанные в 2011 году
 
Появились в 2011 году в России
2011 год в религии
2011 год в Иркутской области